Еркиншили́к (, до 2010 г. — Па́вловка) — аул в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Еркиншиликского сельского округа. Код КАТО — 114655100.

География 
Аул расположен на берегу реки Карасу, в западной части района, на расстоянии примерно 40 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 351 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,8°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Енбек — на востоке, аул Олжабай батыра — на юго-востоке, аул Аксуат — на юге.

Через аул проходит Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, имеется станция.

Близ аула проходит автодорога областного значения — КС-2 «Ерейментау — Еркиншилик — Аршалы».

Население 
В 1989 году население аула составляло 4373 человек (из них немцы — 59 %).

В 1999 году население аула составляло 3900 человек (1946 мужчин и 1954 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 3708 человек (1883 мужчины и 1825 женщин).

История 
Аул основан в 1899 году немецкими переселенцами с Поволжья.

Улицы 

 ул. 60 лет Казахстана
 ул. им. Абая Кунанбаева
 ул. им. Андрея Риммера
 ул. Больничная
 ул. им. Владимира Ленина
 ул. им. Карла Маркса
 ул. Мира
 ул. Молодёжеая
 ул. им. Мухтара Ауэзова
 ул. Набережная
 ул. Нефтебазы
 ул. Новая
 ул. Площадь Юрия Гагарина
 ул. Пристанционная
 ул. им. Сергея Кирова
 ул. Целинная
 ул. Южная
 ул. им. Юрия Гагарина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1899 году
Населённые пункты Ерейментауского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Переименованные населённые пункты Казахстана